Moura Pereira ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Cláudia Moura Pereira (* 1979), portugiesische Fado-Sängerin, siehe Ana Moura
 David Moura Pereira da Silva (* 1987), brasilianischer Judoka, siehe David Moura
 Paulo Jorge de Moura Pereira (* 1965), portugiesischer Handballtrainer, siehe Paulo Pereira